Saber Tiger, banda japonesa de heavy metal de Sapporo, Hokkaido
Saber Tiger (álbum), álbum de estúdio da banda Saber Tiger, lançado em 2001
Saber Tiger I, álbum demo da banda Saber Tiger, de 1983
Saber Tiger II, lançado em 1984
Saber Tiger III, lançado em 1985
Saber Tiger IV: Maboroshi & Tusk, lançado em 1985
Saber Tiger V, lançado em 1986
Saber Tiger VI, lançado em 1988
Saber Tiger VII, lançado em 1988
Saber Tiger VIII, lançado em 1990